Пономарёв, Павел Акимович (1896—1973) — русский мореплаватель, капитан ледокола «Ермак».
 Пономарёв, Павел Андреевич (1844—1883) — российский императорский вице-консул в Ханькоу; благотворитель.
 Пономарёв, Павел Георгиевич (1947—2010) — российский правовед, начальник НИИ МВД, профессор МГЮА им. О. Е. Кутафина.
 Пономарёв, Павел Елизарович (1904—1973) — командир отделения, Герой Советского Союза, Герой Монгольской Народной Республики.
 Пономарёв, Павел Иванович (1903—1944) — капитан, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза (1945, посмертно).
 Пономарёв, Павел Петрович (1872 — не ранее 1921) — русский богослов, профессор Казанской духовной академии.
 Пономарёв, Павел Сергеевич (1924—1990) — капитан, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза (1944).
 Павел (Пономарёв) (в миру Георгий Васильевич Пономарёв; род. 1952) — епископ Русской православной церкви, предстоятель Белорусской православной церкви, митрополит Кооменский и Крутицкий, ректор Российского православного университета.
 Павел (Пономарёв, Пётр Николаевич) (1745—1806) — епископ Русской православной церкви, епископ Нижегородский, Тверской, позднее архиепископ Ярославский и Ростовский, член Российской академии.  Примечания